Il singolare maschile del Kremlin Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Igor' Kunicyn era il campione uscente, ma è stato sconfitto al primo turno da Evgenij Korolëv.

Michail Južnyj ha battuto in finale Janko Tipsarević, con il punteggio di 6-7(5), 6-0, 6-4.

Teste di serie

 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Victor Hănescu (primo turno)
 Michail Južnyj (campione)
 Igor' Andreev (primo turno)

  Pablo Cuevas (quarti)
  Janko Tipsarević (finale)
  Fabrice Santoro (primo turno)
  Martín Vassallo Argüello (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Kremlin Cup 2009
ATP World Tour 2009